Михаил Тузов:
 Тузов, Михаил Петрович (1906—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Тузов, Михаил Филиппович (1907—1983) — Герой Советского Союза.